Pazurek – wieś w województwie małopolskim
 Pazurek (łac. unguis) – część odnóża stawonogów
 Rezerwat przyrody Pazurek – obszar chroniony
 Pazurek – przyrząd do gry na gitarze
 Karol Pazurek – piłkarz